Moelfre  – villaggio e community dell'isola di Anglesey (Galles)
 Moelfre  – villaggio del distretto unitario di Conwy (Galles)
 Moelfre  – villaggio della contea di Powys (Galles)
 Moelfre  – isola del Galles, situata al largo di Anglesey
 Moelfre  – collina della contea di Gwynedd (Galles)
 Moelfre Isaf  – collina del distretto unitario di Conwy (Galles)
 Moelfre Uchaf  – collina del distretto unitario di Conwy (Galles)